Dit is de lijst van wereldkampioenen in de Formule 1 die sinds 1950 wordt georganiseerd.

Wereldkampioenen

Coureurs 

* Seizoen loopt nog 
 Records

Constructeurskampioenschap 
Het constructeurskampioenschap bestaat sinds 1958.

Meeste gewonnen kampioenschappen 
 Coureurs vet gedrukt zijn anno 2023 actief.

Constructeurskampioenschap
Het constructeurskampioenschap wordt toegewezen aan het team dat de meeste punten behaalde in het betreffende jaar (het is dus niet elk jaar de constructeur van de wagen waar de wereldkampioen in reed).
 Het constructeurskampioenschap bestaat sinds 1958.
 Constructeurs vet gedrukt zijn anno 2023 actief.

Wereldkampioenen